

Ласкар — село в Плевенській області. Входить до складу общини Плевен.

Ласкар — село, громада округу Мартін, Жилінський край.

Ласкар — вулкан в Андах, розташований на кордоні з Болівією.